Ульяновское сельское поселение — муниципальное образование в России:

 Ульяновское сельское поселение — Татарстан, Черемшанский район
 Ульяновское сельское поселение — Тверская область, Зубцовский район
 Ульяновское сельское поселение — Чечня, Наурский район

См. также

 Сельское поселение Ульяновское (Кабардино-Балкария)
 Ульяновское сельское муниципальное образование (Калмыкия)
 Ульяновский сельский совет (Украина)
 Ульяновский сельсовет